Wildwechsel steht für:
 Wildwechsel, Wege, die von Wildtieren und Wild benutzt werden
 Wildwechsel (Film), deutscher Spielfilm von Rainer Werner Fassbinder (1972)
 Wildwechsel (Zeitschrift), deutsches regionales Printmagazin (ab 1986)